Miesner ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Miesner (* 1965), deutscher Kommunalpolitiker der CDU und Mitglied des Landtags in Niedersachsen 
 Klaus Miesner (1935–1989), deutscher Handballspieler und Trainer

Siehe auch:
 Miessner
 Mießner
 Misner